Coccoidella är ett släkte av svampar. Coccoidella ingår i familjen Coccoideaceae, ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coccoidella